Schierbeck er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Hans J.G. Schierbeck (1847–1911) – dansk læge
 Poul Schierbeck (1888–1949) – dansk komponist
 Peter Christian Schierbeck (1835–1865) – dansk billedhugger
 Sylvia Schierbeck (1896–1977) – dansk sangerinde
 Hans Schierbeck Advokat
 Sten Schierbeck Advokat
 Jens Schierbeck Læge
 Per Schierbeck Uddannelse it mand
 Louise Schierbeck hjerte læge

Efternavne